

Personnalités 

 Ángel Andreo (né en 1972), joueur espagnol de water-polo ;
  (1938-2000), basketteur italien ;
 René Andréo (1945-2022), footballeur français.

Prénom 
 Pour les porteurs de ce prénom, voir